Het ATP-toernooi van Lyon 1999 (met de officiële naam Grand Prix de Tennis de Lyon 1999) werd van 18 tot en met 24 oktober 1999 gespeeld in de Franse stad Lyon. Er werd gespeeld op de indoor tapijtbanen van het Palais des Sports de Gerland.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Lyon
Lyon 1999